Vitvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitvattnet, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (50,8 ha)
Vitvattnet, Bergs kommun, i Jämtlands län, 
Lill-Vitvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (15,4 ha)
Stor-Vitvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (21 ha)
Västest-Vitvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (16,8 ha)
Östest-Vitvattnet, sjö i Krokoms kommun och Strömsunds kommun,  (23,3 ha)
Vitvattnet (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (25,5 ha)
Vitvattnet (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Vitvattnet (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (10,2 ha)
Vitvattnet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (48,9 ha)
Vitvattnet, Kalix kommun, by i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn